Alfons Sycylijski (hrabia Caserty) (1841-1934)
 Alfons Sycylijski (książę Kalabrii) (1901-1964)